Fistularia är ett släkte av fiskar. Fistularia ingår i familjen Fistulariidae, även kallade Pipfiskar. De har en långsträckt kropp mycket långt utdragen nos, i vars spets den lilla munnen är belägen och de mellersta strålarna i stjärtfenan förlängda till en pisksnärtliknande bildning. Larven liknar en sillarv men omvandlas på kort tid. Arterna förekommer i tropiska hav.

Fistularia är enda släktet i familjen Fistulariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Fistularia